Primera División 1997/1998 był 67 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 30 sierpnia, a zakończył 16 maja.

Kluby występujące w sezonie 1997/1998:

Wyniki 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

1 jako obrońca trofeum

Baraże

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie FC Barcelona zdobyła swój 15. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej